Das Oath era uma banda de thrashcore fundada em Roterdão, Países Baixos, mas mantida em Nova Iorque, Estados Unidos. Uma de suas canções, "Awsome R****", figurou na trilha sonora do jogo eletrônico Tony Hawk's Underground 2.

Membros 
 Mark McCoy - vocal
 Jeroen Vrijhoef - guitarra
 Nate Wilson - baixo
 Marcel Wiebenga - bateria

Discografia

Álbuns 
Korperkultur 10" (2001) - Coalition Records
Deaf Ears CD (2002) -  Coalition Records
The Oath/Total Fury Split EP (2002) - Youth Attack Records (as The Oath)
Uber Alles Collection CD (2003) - Gloom Records/Youth Attack/Coalition Records
The Oath self titled EP (2000) - Youth Attack/Coalition Records (as The Oath)
Das Oath (2004) - Dim Mak Records
Das Oath (2006) - Dim Mak Records
Das Oath (2006) - ThreeOneG Records
Das Oath/Ampere Split LP+CD 2006 - (lançamento independente)

Ligações externas 

Bandas de Nova Iorque
Bandas de hardcore punk
Bandas dos Países Baixos
Bandas formadas em 1999
Bandas extintas em 2007